Чемпионат Румынии по футболу 1953 — 36-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1953
Румыния
1953 год в Румынии